Scleropages — рід риб родини араванових (Osteoglossidae).

Включає такі види:
 Scleropages formosus 
 Scleropages inscriptus 
 Scleropages jardinii 
 Scleropages leichardti

Посилання 

Араванові